Ein ungleiches Paar ist der Titel folgender Werke:

 Ein ungleiches Paar (Theaterstück) (Originaltitel The Odd Couple), Theaterstück von Neil Simon aus dem Jahr 1965 
 Ein ungleiches Paar (1983) (Originaltitel The Dresser), britischer Film von Peter Yates
 Ein ungleiches Paar (1988), deutscher Fernsehfilm von Peter Keglevic 
 Ein ungleiches Paar (2003) (Originaltitel The In-Laws), US-amerikanisch-deutscher Film von Andrew Fleming